Muscolo dentato anteriore o gran dentato
 Muscolo dentato posteriore superiore
 Muscolo dentato posteriore inferiore